Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» — название православных храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Утоли моя печали».

Престольный праздник — .

 Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на Федяковском кладбище — в Кстовском районе Нижегородской области.
 Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине — в Москве.
 Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на Клещихинском кладбище — в Новосибирске.
 Церковь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» — в Санкт-Петербурге (утрачен).
 Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» — в Саратове.
 Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Шамординском монастыре — в деревне Шамордино Калужской области.